Судански грађански рат се односи на најмање два одвојена конфликта:

 Први судански грађански рат, од 1955—1972.
 Други судански грађански рат, од 1983—2005.